

Acronimi
 SAL: percentuale di Sostanza attivalavante contenuta in un detergente.
 Society of Antiquaries of London
 Servizio Avviamento al Lavoro
 Surface Air Lifted

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Sal  – ghiacciaio sulla costa della Principessa Ragnhild
 Capo Verde
 Contea di Sal  – contea
 Ilha do Sal  – isola
 Russia
 Sal  – fiume

Sigle 
 Stato avanzamento lavori  – riunione periodica di monitoraggio del progetto
 Stato avanzamento lavori  – documento che certifica il raggiungimento di una determinata percentuale di avanzamento dei lavori

Cinema 
 Sal  – film del 2011 diretto da James Franco
 Sal  – film del 2011 diretto da Diego Rougier

Codici 
 SAL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Cuscatlán (El Salvador)
 sal – codice ISO 639-2 alpha-3 delle lingue salish

Aziende 
 SAL Lecco  – azienda di trasporti pubblici della provincia di Lecco

Personaggi immaginari 
 Sal – personaggio della serie animata Futurama
 Sal Minella – personaggio dei Muppet
 Zia Sal – personaggio della soap opera EastEnders